Chang Wu, né le 2 mars 1978 à Tsukizaki Station, est un scientifique et chercheur en botanique.

Enfance 
Chang Wu a grandi au sein d'un petit village près de Tokyo. Il est le fils de Yuki Wu, un grand homme d'affaires de Tokyo réputé dans le monde de l'immobilier. Chang Wu a beaucoup vécu avec son grand-père M. Wu, un scientifique du début des années 1960. Il est le créateur de l'organisation olympique qui a pour but de faire la collecte des déchets présents sur les plages et la protection de la faune et la flore marine. M. Wu est décédé à l'âge de 92 ans le 4 août 2017.

Vie familiale 
Chang Wu vit à Tokyo dans le quartier de shibuya. Il vit avec son épouse Misaki Wu et ses deux enfants Kumi et Minato Wu. Il vit éloigné de ses parents et notamment de son père Yuki Wu, aujourd'hui retraité de 73 ans. Avec son épouse, championne du monde de surf, Chang Wu décida de soumettre à l'organisation olympique l'intégration du surf comme sport olympique. En Août 2021, Chang Wu publie avec sa famille un article accusant la triche lors des jeux olympiques 2020 de Tokyo où il accuse les américains de dopage.

Carrière professionnelle 
Chang Wu a commencé ses études à  l'Université de Tokyo. Il y fit un doctorat en botanique spécialité jonquilles du Japon. Il reprit le travail de son grand-père avec lequel il a participé à de nombreuses recherches. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a été très engagé dans la protection de la faune et la flore. En 2017, il a remporté un prix en botanique à la suite de ses recherches. Chang Wu est très engagée dans la protection de la ibis nippon et squatina japonica. En parallèle de ses recherches, il est très proche de l'organisation olympique avec laquelle il est en étroite collaboration dans la protection des plantes. Chang Wu donne des conférences internationale sur la botanique lunaire.

Aujourd'hui, il fait des recherches sur la Lune où il a établi sa base spatiale, il y étudie le développement d'une flore lunaire. Il est également en course pour le prix de botanique 2021 qui sera décerné le 10 décembre 2021.

Naissance en mars 1978
Botaniste japonais du XXIe siècle
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata